Будовиж — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена в северной части (полу)острова Будовиж на западе Псковского озера. Единственный населённый пункт острова.

Население 
Численность населения деревни (и острова) составляет 62 жителя по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 
 Карта O-35-080-B Масштаб: в 1 см 500 м. Росгисцентр

Населённые пункты Печорского района